Le nom de ORP Czapla a été porté successivement par trois dragueurs de mines de la marine polonaise :

 Le , en service en 1939, un dragueur de mines de , qui a participé à la campagne de septembre 1939 ;
 Le , en service de 1946 à 1958, un dragueur de mines du projet 253Ł, ex-unité soviétique ;
 Le , en service de 1965 à 1990, le dernier dragueur de mines du projet 206F.

Il provient du héron, un échassier que l’on trouve en Pologne.

Notes et références